Bușui ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolae Bușui (* 1927), rumänischer Politiker (PCR)
 Rodica Pop-Bușui, rumänisch-US-amerikanische Diabetologin